Беломор:

 «Беломор» — бытовое название сорта папирос «Беломорканал»
 Беломор — псевдоним русского писателя А. Е. Конкевича